Ю́рий Елисе́ев: Елисеев, Юрий Вячеславович (род. 1975) — российский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Елисеев, Юрий Константинович (род. 1949) — советский футболист и украинский тренер.
 Елисеев, Юрий Михайлович (1996—2016) — российский шахматист.
 Елисеев, Юрий Сергеевич (1925—2010) — советский лингвист (финно-угровед).